За́пись означает процесс фиксации данных для сохранения на носителях информации, а также сам результат этого процесса. 
Первыми записями являются наскальные рисунки, рунические алфавиты и идеограммы.

Существуют разные носители информации — от бумаги до цифровых носителей данных.

Виды записей 
 Предварительная запись
 Буквенная запись
 Запись (документоведение) 
 Библиографическая запись
 Двойная запись (бухгалтия)
 Алфавитная запись чисел
 Экспоненциальная запись

 Житейская запись
 Крестоцеловальная запись
 Запись актов гражданского состояния
 Формальная запись
 «Клятвенная запись (фильм)» (1983, СССР)

В музыке 
 Нотная запись

 Звукозапись (фонограмма):
 Демозапись
 Магнитная запись 
 Бинауральная запись
 Золотая запись
 Платиновая запись
 Концертная запись (также акустический альбом)

 «Запись концерта 19.11.04» — альбом исполнителя Дельфин

В информатике 
 Запись — сложный тип данных.
 Запись (база данных)
 Запись MX
 Обратная польская запись
 Учётная запись
 Главная загрузочная запись
 Пакетная запись оптических дисков

См. также 
 Заметка
 Ссылка
 Практическая транскрипция
 Воспроизведение